II liga polska 2022/2023 – 75. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce, 15. pod nazwą II liga, a 9. po reformie, wprowadzającej na tym szczeblu jedną grupę ogólnokrajową.

Zgodnie z regulaminem, w rywalizacji bierze udział 18 drużyn klubowych, grających systemem kołowym. 10 marca 2021 sponsorem tytularnym rozgrywek zostały zakłady bukmacherskie eWinner, w związku z czym obowiązuje marketingowa nazwa rozgrywek eWinner II liga.
Rozgrywki trwają od 16 lipca 2022, a zakończą się 4 czerwca 2023.

Drużyny 

Objaśnienia:
Wigry Suwałki wycofały się po zakończeniu sezonu 2021/22, w związku z czym utrzymał się najwyżej sklasyfikowany spadkowicz - Hutnik Kraków.

Rozgrywki

Tabela

Lider kolejka po kolejce 

, , ,

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrany zostanie turniej barażowy o miejsce w I lidze w sezonie 2023/2024 pomiędzy zespołami, które zajmą w II lidze pozycje 3–6. W półfinałach baraży pary zostaną ułożone według klucza 3–6 i 4–5, zaś w finale zmierzą się zwycięzcy półfinałów. We wszystkich meczach gospodarzami będą drużyny, które zajęły w lidze wyższą pozycję.

Stadiony 

Uwaga: Dane o pojemności stadionów za Stadiony.net.

Uwagi

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 w polskim sporcie
2023 w polskim sporcie